Young Americans (album) - een album van David Bowie
Young Americans (nummer) - een nummer van David Bowie
Young Americans (televisieprogramma) - een televisieprogramma van Veronica
Young Americans (serie) - een Amerikaanse televisieserie
Young Americans (documentaire) - een Amerikaanse documentaire uit 1967
The Young Americans (1993) - een Amerikaanse film uit 1993
Young Americans (2010) - een Amerikaanse film uit 2010
Young Americans (band) - een Nederlandse band
The Young Americans (zanggroep) - Amerikaanse zang- en dansgroep